Un presse-citron est d'abord un presse-agrume. Il peut aussi être : 

 un presse-citron, un couvre-chef militaire néo-zélandais (), version du quatre-bosses

 un presse-citron, le surnom du Smith & Wesson Safety Hammerless

Références